«Тройная корона»:
 Тройная корона (автоспорт) — неофициальное название победителей трёх самых престижных автогонок: 500 миль Индианаполиса, Гран-при Монако и 24 часа Ле-Мана.
 Тройная корона (регби) — приз в регби, который вручается на Кубке шести наций одной из сборной с Британских островов — Англии, Ирландии, Шотландии или Уэльсу, которая сумела одержать победы над тремя другими командами с Британских островов.
 Тройная корона (скачки) — неофициальное название в скачках победителей трёх самых престижных соревнований.
 Тройная корона (снукер) — неофициальное название победителей трёх самых престижных снукерных турниров: Чемпионат мира, Чемпионат Великобритании и Мастерс.
Тройная корона (рестлинг) — неофициальное достижением в рестлинге.
Чемпионат Тройной короны в тяжёлом весе — мировой чемпионский титул по рестлингу в тяжёлом весе, которым владаеет All Japan Pro Wrestling.